Gardena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gardena (Californië)
Gardena (North Dakota)
Gardena (tuingereedschap), een Duits, wereldwijd opererend merk dat tuingereedschap en andere tuinbenodigdheden verkoopt